Shannondale ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Shannondale (Arkansas)
 Shannondale (Indiana)
 Shannondale (Missouri)
 Shannondale (Pennsylvania)
 Shannondale (Tennessee)
 Shannondale (West Virginia)